Фінал Кубка Італії з футболу 1983 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1982—1983, в яких зустрічались «Ювентус» і «Верона».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1983 у футболі
1983 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу